So What – singel Field Mob
 So What – singel Pink
 So What!: Dobrzy, wściekli i brzydcy